Sezóna 2017/2018 je 23. sezónou Třince v české extralize. Hlavním trenérem byl Václav Varaďa.

Za Třinec v roce 2017/2018 hráli 
Link

Přípravné zápasy před sezonou 
 3.8.2017 HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 0:3, 1:0). Branky: 8. a 52. Jakub Herman - 19. Erik Hrňa, 24. Milan Doudera, 25. Marek Růžička, 28. Vladimír Svačina.
 8.8.2017 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 6:3 (1:1, 4:1, 1:1) Branky: 7. Karol Sloboda, 23. Lukáš Kucsera, 30. Rostislav Olesz, 37. Rostislav Olesz, 40. Radoslav Tybor, 59. Ondřej Roman – 5. Tomáš Marcinko , 37. Erik Hrňa, 46. Tomáš Marcinko
 11.8.2017 HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 2:4 1:0, 0:2, 1:2 Branky: 11. Martin Adamský, 48. Martin Růžička – 22. Lukáš Kucsera, 35. Marek Hrbas, 45. Radoslav Tybor, 60. Patrik Zdráhal.

Rona cup 
 17.8.2017 MsHK DOXXbet Žilina - HC Oceláři Třinec 3:4 (2:2, 1:0, 0:2). Branky: 4. Filip Ondruš , 6. Rastislav Konečný , 37. Ryan Martindale – 2. Erik Hrňa , 16. Zbyněk Irgl, 56. Marek Růžička , 56. Jakub Petružálek .
 18.8.2017 Scorpions de Mulhouse - HC Oceláři Třinec 1:6 (0:4, 0:1, 1:1) Branky : 48. Rolands Vigners - 7. David Cienciala , 7. Martin Růžička, 10. Daniel Rákos, 12. Zbyněk Irgl , 22. Martin Růžička (TS), 55. Martin Růžička
 19.8.2017 HK Dukla Trenčín - HC Oceláři Třinec 3:3 (0:0, 2:2, 1:1) Branky : 29. Radek Dlouhý , 32. Juraj Bezúch, 52. Marcel Hossa – 22. Milan Doudera, 29. Šimon Hrubec, 51. Michal Kovařčík
 HC Oceláři Třinec se stali vítězi turnaje s 5 body (skore 13:7)

Hokejová liga mistrů

Základní část

Play off

Statistiky v play off

Hráli za Třinec 
 Brankáři Šimon Hrubec • Peter Hamerlík • Jan Strmeň
 Obránci Marian Adámek • Jan Bartko • Milan Doudera • Filip Haman • Bohumil Jank • Lukáš Kovář • Lukáš Krajíček –  • Tomáš Linhart • Jakub Matyáš • David Musil • Vladimír Roth • Jan Zahradníček
 Útočníci Martin Adamský • David Cienciala • Vladimír Dravecký • Erik Hrňa • Aron Chmielewski • Vít Christov • David Kofroň • Michal Kovařčík • Ondřej Kovařčík • Michal Kvasnica • Tomáš Marcinko • Rostislav Martynek • Milan Mikulík • Jakub Petružálek • Jiří Polanský • Daniel Rákos • Adam Raška • Jan Rudovský • Martin Růžička • Vladimír Svačina • Roman Vlach
 Hlavní trenér Václav Varaďa

Reference 

Sezóny HC Oceláři Třinec
Lední hokej v Česku v roce 2017
Lední hokej v Česku v roce 2018